El talp de la Xina (Mogera insularis) és una espècie de mamífer de la família dels tàlpids. Viu a la Xina i Taiwan.

Referències 

Mogera